De achtste etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit die werd verreden op 25 augustus 2012 over een afstand van 175 km van Lerida naar het Andorraanse Coll de la Gallina.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Yoann Bagot (Cofidis); is niet meer aan de start verschenen ten gevolge van een gebroken elleboog.
  Tom Dumoulin (Argos-Shimano); uitgevallen na valpartij.

08
Wielersport in Andorra
Sportevenement in Andorra